Příjmení White nosí více významných osobností:

 Aidan White (* 1951) – britský novinář
 Alan White (1949–2022) – americký bubeník
 Barry White (1944–2003) – americký producent, skladatel a zpěvák
 Betty Whiteová (1922–2021) – americká herečka a komička
 Charles White (1918–1979) – afroamerický malíř
 Clarence White (1944–1973) – americký kytarista a zpěvák
 Clarence Hudson White (1871–1925) – americký fotograf
 Densign White (* 1961) – britský zápasník – judista
 Doogie White (* 1960) – skotský zpěvák
 Edward Douglass White (1845–1921) – americký právník a politik
 Edward Higgins White (1930–1967) – americký astronaut
 Ellen G. Whiteová (1827–1915) – americká vizionářka z Církve adventistů sedmého dne
 Gordon White (1942–1998) – britský politolog a sinolog
 Hayden White (1928–2018) – americký historik a literární teoretik
 Henry Kirke White (1785–1806) – anglický básník
 Chris White – více osob
 Ian White (* 1984) – kanadský hokejový obránce
 Jack White (* 1975) – americký hudebník
 Jason White (* 1973) – americký hudebník
 Jeordie White (* 1971) – americký hudebník
 Jim White – více osob
 John H. White (* 1945) – americký fotograf
 Lenny White (* 1949) – americký bubeník
 Leo White – více osob
 Margaret Bourke-Whiteová (1904–1971) – americká fotografka
 Matthew E. White (* 1982) – americký zpěvák a kytarista
 Meg White (* 1974) – americká hudebnice
 Michael White – více osob
 Patrick White (1912–1990) – australský spisovatel, básník a dramatik, nositel Nobelovy ceny
 Ray White – americký zpěvák a kytarista
 Ryan White (1971–1990) – americký chlapec, který zemřel na AIDS
 Shaun Roger White (* 1986) – americký profesionální snowboardista a skateboardista
 Snowy White (* 1948) – britský rockový kytarista
 Susanna White (* 1960) – britská režisérka
 Tarra White (* 1987) – česká pornoherečka
 Tony Joe White (1943–2018) – americký zpěvák, kytarista a skladatel
 Verdine White (* 1951) – americký baskytarista
 Victor White (1902–1960) – anglický dominikánský kněz
 Walter Thomas White (Tom White; 1947–2012) – americký křesťanský aktivista
 Wilfrid Hyde-White (1903–1991) – britský herec

Související články 
 Bílý (příjmení)

Externí odkazy